Brama Krakowska (także Brama Dolna) – nieistniejąca obecnie brama w murach miejskich Żor. Znajdowała się w okolicach obecnej ulicy Dolne Przedmieście i była jedną z dwóch bram miejskich – drugą była Brama Cieszyńska (Górna). Istniała w 1345 roku, podczas oblężenia miasta przez Kazimierza Wielkiego. Po pożarze miasta w 1806 roku Brama została rozebrana, a cegły z niej pochodzące wykorzystano do odbudowy domów.
Obecnie jej miniaturowa rekonstrukcja znajduje się na rondzie u zbiegu ulic: Dolne Przedmieście, Szerokiej, Biskupa, Dworcowej i Pszczyńskiej.

Architektura w Żorach
Krakowska